Marchtal bezeichnet folgende Orte:

 Obermarchtal, Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Untermarchtal, Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kloster Marchtal

Siehe auch:
 March (Fluss)